

Presentación previa 
El húngaro Márton Fucsovics fue el campeón defensor, pero decidió no participar en esta edición.

El australiano Alex Bolt ganó el título, derrotando en la final al croata Nikola Mektić por 6-2 y 7-5.

Cabezas de serie 

  Yūichi Sugita (Segunda ronda)
  Grega Žemlja (Cuartos de final)
  Alexander Kudryavtsev (Segunda ronda)
  Zhang Ze (Segunda ronda)

  Matt Reid (Cuartos de final)
  Daniel Cox (Segunda ronda)
  Laurynas Grigelis (Segunda ronda)
  Konstantin Kravchuk (Segunda ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Enlaces externos 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Yunnan 2014